.

Onomastica
 Alizé(e) – prenome femminile francese

Aviazione
 Breguet Br 1050 Alizé – aereo antisommergibile

Marina
 Alizé
 CGG Alizé

Musica
 L'alizé – canzone/singolo di Alizée del 2000

Televisione
 Alizé Production

Altro
 Alizé – bevanda alcolica